Stop! – singel Edyty Górniak
 Stop! – singel Sam Brown